L'édition 2017 du tournoi de tennis d'Umag se déroule du 17 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Andrey Rublev remporte l'épreuve du simple, Guillermo Durán et Andrés Molteni celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemand Philipp Kohlschreiber, de l'Autrichien Andreas Haider-Maurer, du Croate Borna Ćorić, du Japonais Yuichi Sugita et du Slovaque Martin Kližan. Ils sont respectivement remplacés par Marco Cecchinato, Alessandro Giannessi, Andrey Rublev, Norbert Gombos et Andrej Martin.

Pendant le tournoi 
David Goffin, tête de série 1, qui effectuait son retour à la compétition après 6 semaines d'absence en raison d'une blessure à la cheville contractée à Roland Garros, est éliminé en 1/4 de finale par Ivan Dodig,  mondial.

Éliminé au dernier tour des qualifications par Attila Balázs (6-3, 7-5), Andrey Rublev,  mondial, est repêché à la suite du forfait de Borna Ćorić et crée l'exploit en remportant le tournoi, après avoir notamment battu Fabio Fognini, tête de série 3 et tenant du titre, en 1/4 de finale.

Lauréats 
Alors qu'il était repêché des qualifications, Andrey Rublev remporte le  de sa carrière en simple en écartant en finale Paolo Lorenzi. Il devient ainsi le  de l'histoire à triompher dans un tournoi du circuit ATP, le premier depuis Rajeev Ram, à Newport en 2009. Il est également, depuis Marin Čilić à New Haven en 2008, seulement le  de moins de 20 ans à remporter un tournoi ATP (après Alexander Zverev à Saint-Pétersbourg en 2016 et Montpellier en 2017). À l'issue du tournoi, le Russe atteint pour la première fois de sa carrière le top 50.

En double, Guillermo Durán et Andrés Molteni décrochent leur  ensemble en s'imposant en finale face à Marin Draganja et Tomislav Draganja. Il s'agit de leur  respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Umag
 Saison 2017 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2017
Umag
Sport en Croatie en 2017
Tennis en juillet 2017